Ало́па () может означать:

 Алопа — в древнегреческой мифологии дочь Керкиона, царя Элевсина. Возлюбленная Посейдона.
  — город во Фтиотиде.